Isabel de Portugal o Elisabet de Portugal (1271 - 1336), princesa d'Aragó casada amb el rei Dionís I de Portugal 
 Isabel de Portugal (1292-1325) (1292-1325), filla de Violant Manuel de Castella i d'Afonso de Portugal 
 Isabel de Portugal i de Lancaster (1397 - 1471), infanta de Portugal casada amb el duc Felip III de Borgonya 
 Isabel de Portugal i de Bragança (1428 - 1496), infanta de Portugal casada amb Joan II de Castella 
 Isabel de Portugal o Isabel de Coïmbra (1432 - 1455), infanta de Portugal casada amb el rei Alfons V de Portugal 
 Isabel de Portugal i d'Aragó (1503 - 1539), infanta de Portugal casada amb l'emperador Carles V